Гаплогруппа I5 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 I5a
 I5a1
 I5a2
 I5a3
 I5a4
 I5a5
 I5b
 I5b1
 I5c
 I5c1
 I5c2
 I5c3
 I5d

Палеогенетика

Медный век 
Майкопская культура
 OSS002.B0101 | BZNK-313/4 — Ногир 3 (курган 3, погребение 4, скелет 2) — Ногир, Пригородный район (Северная Осетия) — Россия — 3907-3704 calBCE (4990±23 BP, MAMS-29814) — М — J : I5.

Древний Ближний Восток
 IKI016 | SK 581 —  — Бафра, Самсун (ил) — Турция — 3519-3371 calBCE (4671±22 BP, MAMS-40676) — Ж — I5.

Бронзовый век 
Минойская цивилизация
 Minoan#12, Minoan#13, Minoan#17 — Lasithi Cave, near Ayios Charalambos ― , Крит — Греция — 3700 YBP — I5.
 I9128	| 13V t2 Tholos ―  — Фестос, Ираклион, Крит (периферия) — Греция — 2210–1680 BCE — Ж — I5.

Доисторический Левант
 I6571 | S6571.E1.L1 — Baq҅ah, Cave B3 — Иордания — 1496-1396 calBCE (3155±20 BP, PSUAMS-3720) — Ж — I5.

Примечания

Публикации 
2013
 
2017
 
2019
 
2020

Ссылки 
 
 I5 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа I5 (мтДНК)